Võru (võro: Võro; historisk ) er en by i det sydøstlige Estland med et indbyggertal på  . Byen er hovedstad i amtet Võrumaa og ligger ca. 200 kilometer syd for Den Finske Bugt.

Võru fik stadsrettigheder i 1784.

Võru befolkningsfordeling efter nationalitet

Litteratur 

 Eesti A&O (Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1993)

Billedgalleri

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Byer i Estland